Штіфель, Штифель

 Михаель Штифель (також Штіфель; , близько 1487, Есслінгені-на-Неккарі — 19 квітня 1567, Єна) — німецький математик, один з винахідників логарифмів, активний діяч протестантської реформації.
 Рената Штіфель — українська естрадна співачка, байкер.
 Stifel Financial Corp.